Schmentau ist der deutsche Name von Orten in Polen:
 Schmentau, Kreis Marienwerder, heute Smętowo Graniczne (früher auch Smętowo), ein Gemeindesitz in der Woiwodschaft Pommern
 Schmentau, heute Smętowo, ein Bahnhof in Westpreußen; siehe Gmina Smętowo Graniczne#Verkehr
 Schmentau, Kreis Schrimm, heute Czmoń, ein Schulzenamt der Gmina Kórnik in der Woiwodschaft Großpolen